BKY peut faire référence à :
  ;
 , une maison d'édition basée à Istanbul, en Turquie.

Code IATA des aéroports